Bunut (Dolok), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Bunut (Kisaran Barat), Noord-Sumatra
 Bunut (Torgamba), Noord-Sumatra
 Bunut (Widang), Oost-Java
 Bunut (onderdistrict), een onderdistrict van het Indonesische regentschap Pelalawan
 Koninkrijk Bunut, een historisch land van 1815-1908